Deux navires de la Royal Australian Navy ont porté le nom de HMS Australia, d'après l'Australie :
 le , un croiseur de bataille de classe Indefatigable lancé en 1911 ;
 le , un croiseur lourd de  lancé en 1927.

Australia